Skitarg är de bandet Skitargs självbetitlade debutalbum som släpptes år 2010.

Låtlista

Referenser

Debutalbum 2010
Skitarg